Добровский сельсове́т — сельское поселение в Добровском районе Липецкой области. 
Административный центр — село Доброе.

История 
В соответствии с законом Липецкой области №114-оз «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального  района, городского и сельского поселения» от 2 июля 2004 года Добровский сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Муниципальные образования Добровского района
Сельские поселения Липецкой области